Portugees curlingteam (mannen)
 Portugees curlingteam (vrouwen)
 Portugees curlingteam (gemengd)
 Portugees curlingteam (gemengddubbel)